Carl Massagie (6 maart 1965) is een voormalig Belgisch voetballer die als verdediger speelde.

Carrière

Zie ook
 Lijst van spelers van KSK Beveren
 Lijst van spelers van KAA Gent

Belgisch voetballer